Alain Caron (1938–1986), Canadees ijshockeyspeler
 Alain Caron (1957), Canadees jazzmuzikant
 Alain Caron (1957), Nederlands kok